Clarks Landing ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Landing (Indiana)
 Clarks Landing (Louisiana)
 Clarks Landing (Maryland)
 Clarks Landing (New Jersey)